Fyris kan syfta på:

 Fyris I – ångfartyg byggt vid Södra varvet i Stockholm 1862
 Fyris II – ångfartyg byggt vid Bergsunds mekaniska verkstad 1875